Гарфинкель — еврейская фамилия, вариант фамилий Гарфункель, Гурфинкель и Горфинкель.

 Гарфинкель, Алан — американский антрополог и археолог, индеанист.
 Гарфинкель, Гарольд (1917—2011) — американский социолог.
 Гарфинкель, Джек (1918—2013) — американский баскетболист.